Plusieurs églises ont été nommées église des Saints-Anges-Gardiens en référence à la fête des saints anges gardiens :
 au Canada 
 l’église des Saints-Anges-Gardiens de Lachine, à Montréal ;
 en France
 église des Saints-Anges-Gardiens de Paris, ancienne église du noviciat des Feuillants de la rue d'Enfer (actuel boulevard Saint-Michel), disparue au ;
 l’église des Saints-Anges-Gardiens de Saint-Maurice ;
 en Italie 
 à Milan :
 l’ ;
 à Rome :
 l’actuelle église des Saints-Anges-Gardiens (),
 l’ancienne église des Saints-Anges-Gardiens () ;
 en république de Maurice
 l’église des Saints-Anges-Gardiens de Grand Baie.

Références